Innisfail peut faire référence à :
 Innisfail (Queensland), bourg d'Australie ;
 Innisfail (Alberta), bourg au Canada ;
 , nom poétique pour l'Irlande.

Voir aussi 
 Innisfil, bourg en Ontario, au Canada.

Références 

Homonymie
Homonymie de toponyme